Grünig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Grünig (1858–1925), Schweizer Landwirt, Pietist und Anhänger der Heiligungsbewegung
 Emil Grünig (1915–1994), Schweizer Sportschütze
 Karl Heinrich Ferdinand Grünig (1781–1846), deutscher Jurist und Autor
 Kurt Grünig (* 1944), Schweizer Fußballspieler
 Peter Grünig (1923–1977), Schweizer Forstingenieur und Politiker (FDP)
 Renato Grünig (1948–2010), Schweizer Schauspieler
 Robert Grünig (1894–1984), Schweizer Molkereibesitzer und Milchhändler
 Rudolf Grünig (* 1954), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler